День Святой Троицы или Троица — в римском обряде отдельный от Пятидесятницы праздник, отмечаемый на следующее за ним воскресенье. Известен с XIV века. Праздник посвящён прославлению Святой Троицы. Литургические чтения и проповеди этого дня раскрывают христианское учение о троичности Бога (тогда как Пятидесятница посвящена исключительно событию сошествия святого Духа на апостолов).

Литургический цвет — белый (на Пятидесятницу — красный). Интроит: Ис. 6:3. Евангельское чтение: Мф.28:18-20.

Даты праздника Святой Троицы в римском обряде:

 2011: 19 июня
 2012: 3 июня
 2013: 26 мая
 2014: 15 июня
 2015: 31 мая
 2016: 22 мая
 2017: 11 июня
2018: 28 мая
2019: 16 июня
2020: 7 июня
2021: 23 мая
2022: 12 июня
2023: 4 июня

В традиции Православной церкви в следующее за Пятидесятницей воскресенье празднуют Неделю всех святых.

Западное христианство 
Троицкое воскресенье отмечается во всех западных литургических церквях: латино-католической, Англиканской, Лютеранской, Пресвитерианской, Объединенной Церкви Христа и Методистской.

Примечания

См. также 
 День Святой Троицы
 Троицын день

Католические праздники
Троица
Христианство